Cijati (Cijati), een plaats in Indonesië
Cijati (Cimanggu), een plaats in Indonesië
Cijati (Majalengka), een plaats in Indonesië
Cijati (Maniis), een plaats in Indonesië